АТЗ — аббревиатура. Может означать:

 Алтайский тракторный завод
 Альметьевский трубный завод
 Аномалия типа «залежь»
 Антитеррористическая защищённость
 Акт технического заключения

Прочее 
 АТЗ (остановочный пункт)